Bucovina se poate referi la:

 Bucovina, o regiune istorică din România. 
 Bucovina, un cartier din Timișoara
 trupă
 Bucovina, trupă românească de folk metal

alte
Bucovina (peșteră), grotă din regiunea Cernăuți, Ucraina.

Vezi și 
 Bucovăț (dezambiguizare)

Toponime românești